Moosmühl ist der Ortsname von

 Moosmühl (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moosmühl (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Moosmühl (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft der Gemeinde Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Moosmühle